Guayabo peut désigner :

Toponymes

Guayabo : un site archéologique de la région de Turrialba ;

Guayabo Dulce : l'un des trois districts municipaux de la ville de Hato Mayor del Rey ;

Autres 
 guayabo : un des noms vernaculaires du goyavier ;
 Guayabo : l'un des titres de l'album musical Tumbando por Ahi du groupe de salsa La 33.

Voir aussi 
 

Homonymie de toponyme